Paraná je lahko:
 Paraná: druga največja reka v Južni Ameriki, po kateri se imenujeta tudi:
 Paraná - zvezna država Brazilije
 Paraná - glavno mesto argentinske province Entre Ríos